Bodenseh ist der Familienname folgender Personen:

 Isabelle Bodenseh (* 1969), deutsch-französische Flötistin
 Markus Bodenseh (* 1972), deutscher Jazzmusiker
 Rolf Bodenseh (* 1941), deutscher Bildhauer